Грейм:

 Грейм Михайло Йосипович (1828—1911, Кам'янець-Подільський) — художник-фотограф, нумізмат.
 Грейм Ян Михайлович (1860, Кам'янець-Подільський — 1886, Кам'янець-Подільський) — український живописець і графік.

Прізвища